est un genre éteint et fossile de dinosaures herbivores de la famille des cératopsidés qui vivait pendant le Crétacé supérieur au Campanien moyen, dans la partie de l'île-continent de Laramidia qui est maintenant l'Utah.

Ses fossiles ont été découverts sur le plateau de Kaiparowits (formation de Kaiparowits) dans le monument national de Grand Staircase-Escalante. Il a d'abord été nommé par Scott D. Sampson, Mark A. Loewen, Andrew A. Farke, Eric M. Roberts, Catherine A. Forster, Joshua A. Smith et Alan L. Titus en 2010 avec Utahceratops (découvert dans la même zone) et Vagaceratops (découvert en Alberta.
L'espèce type est , nommée en l'honneur de Scott Richardson, un bénévole qui a découvert le spécimen holotypique et de nombreux autres fossiles dans le Grand Staircase-Escalante National Monument.

Étymologie 
Le nom du genre, Kosmoceratops, est construit sur les mots grecs  (ici, « ornement, décoration »),  (« corne ») et  (« tête »), en références aux nombreuses cornes qui ornent la tête de l'animal.

Description 

Kosmoceratops mesurait environ  de long et pesait de l'ordre de . Il se distingue par le crâne le plus richement orné de tous les dinosaures connus. Les cornes au-dessus des yeux sont longues, minces et pointues. Elles sont orientées latéralement à partir du crâne et sont courbées vers le bas. L'orientation de ces cornes diffère de la plupart des autres cératopsiens, dont les cornes sont soit orientés vers l'avant, soit vers l'arrière. Il a une bosse frontale sur le sommet du crâne, devant les orbites. La base de la corne nasale, la saillie osseuse à partir de laquelle la corne du nez a grandi, est aplati et en forme de lame. Le collier osseux du Kosmoceratops  est le moins large des cératopsiens, il est environ deux fois plus large que long. Les fenêtres pariétales, deux trous dans la collerette, sont également très faibles et sont positionnés vers l'arrière. La taille de la collerette et ses fenêtres diffèrent considérablement des autres chasmosaurinés, dont beaucoup sont connus pour leurs fioritures allongées. Dix projections en forme de crochet bordent le collier osseux. Huit de ces crochets sont courbés et recouvrent le collier osseux, tandis que les deux autres sont placés de chaque côté de celui-ci, se courbant latéralement. En tout, il y a 15 cornes ou assimilé sur le crâne, plus que tout autre cératopsiens.

Paléobiologie 
Kosmoceratops, comme la plupart des autres chasmosaurinés, habitait la Laramidia, une île-continent qui forme maintenant l'Ouest de l'Amérique du Nord. Au cours du Crétacé supérieur, la Laramidia a été séparée d’Appalachia par la voie maritime intérieure de l'Ouest. Une évolution importante eut lieu sur Laramidia, avec de nombreux dinosaures majeurs connus à travers l'île-continent. Deux faunes endémiques peuvent avoir existé dans des biomes séparés ou « provinces » : un au sud, ce qui est aujourd'hui l'Utah et le Colorado, et un au nord de cette région. Kosmoceratops, ainsi que la plupart des autres chasmosaurinés du Campanien, vivait dans la province sud, tandis que le nord a été habité que par des espèces du genre Chasmosaurus qui existaient dans ce qui est aujourd'hui l'Alberta.

Les chasmosaurinés semblent avoir leurs origines dans la Laramidia il y a 80-90 millions d'années, et se seraient dispersés à travers le continent autour de  d'années. À ce moment, une barrière est apparue séparant les deux provinces. Kosmoceratops est apparu dans la province du sud après la formation de cette barrière. Puis, avec la disparition de cette barrière autour de  d'années, la lignée Kosmoceratops a migré vers le nord. Dans la province du Nord, des formes telles que Vagaceratops sont apparues. Ces formes ont plus tard donné naissance à des chasmosaurinés dérivés.

Classification 
En 2010,   ont également établi le cladogramme suivant pour les cératopsidés où Kosmoceratops est positionné en groupe frère du genre Vagaceratops qui a vécu également au Campanien, mais en Utah quelques centaines de milliers d'années plus tard :

Cladogramme Ceratopsidae

Voir aussi 
 Vagaceratops

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ceratopsidae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2010